Немецкие подводные лодки
U-67 (1915)
U-67 (1940)